Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1990 je bila dvainštirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

1990 v športu
1990